Rückers ist der Name folgender Ortschaften:

 Rückers (Flieden), Rutchares (1160), Ort in der Gemeinde Flieden im Landkreis Fulda, Hessen
 Rückers (Hünfeld), Riggozes (1158), Stadtteil von Hünfeld im Landkreis Fulda, Hessen

Rückers ist der deutsche Name der Stadt:
 Szczytna, Rückarsdorf (1347), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch Ortschaften, die den Namen Rückers enthalten:
 Rückersbach (Name eines Ortsteils, mehrerer Weiler und Zuflüsse zu Bächen)
 Rückersdorf (Name mehrerer Ortschaften in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien)
 Rückersfeld, Rucershagen (1079), Stadtteil von Hilchenbach, im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rückersfeld, in Rugeres fel (1220),  Dorf im Stadtteil Allmuthshausen der Stadt Homberg (Efze), im Schwalm-Eder-Kreis
 Rückershausen (Name mehrerer Ortschaften in Deutschland)
 Rückertshausen (Name eines Weilers und einer Ortswüstung)
 Rückershagen, Weiler in der Stadt Gerabronn, in der Region Hohenlohe, im Landkreis Schwäbisch Hall im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs
 Rückershof, Weiler in der Gemeinde Ursensollen, im Landkreis Amberg-Sulzbach
 Rückersmühle, Ort in der Gemeinde Flossenbürg, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Rückersrieth, Rvkersrivt (1285), Gemeindeteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, in der Oberpfalz, Bayern
 Rückerswind, Rvccerswinde (1330), Ortsteil der Gemeinde Frankenblick, im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Großrückerswalde, Gemeinde im Erzgebirgskreis, Freistaat Sachsen
 Kleinrückerswalde, Ortsteil der sächsischen Stadt Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis, Freistaat Sachsen
 Rückersdorfer Forst, gemeindefreies Gebiet und Teil des Sebalder Reichswald im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land

Siehe auch Berge, die den Namen Rückers enthalten:
 Rückersberg (Berg im Hessischen Kegelspiel)
 Rückersberg (Berg bei Höchst, einem Stadtteil von Gelnhausen, Hessen)
 Rückersberg (Berg bei Oberkassel (Bonn), im Siebengebirge)
 Rückersbiel (Berg des Thüringer Schiefergebirges im Landkreis Sonneberg, Thüringen)

Sonstiges:
 (10542) Ruckers (Asteroid)
 Rückers (Musikinstrumentenbauer in Antwerpen)
 Rückers (Frühlingsbrauch in Laisa)
 Rückersbacher Schlucht, bekanntes Ausflugsziel bei Rückersbach, einem Ortsteil von Johannesberg in Unterfranken
 Rückerskanal (Kanal in Hamburg)
 Grube Rückersberg, in Lichtenberg (Oberfranken), im Landkreis Hof, Bayern
 Rittergut Rückerswalde, bei Großrückerswalde, im Erzgebirgskreis, Freistaat Sachsen

Siehe auch Begriffserklärung:
 Hruodger
 Rutgers
 Rüdiger
 Rücker
 Rucker
 Rückert
 Ruckert